Das Adjektiv hebräisch ( ivri, weibliche Form  ivrit) bezieht sich auf
 das klassische Hebräisch, siehe Hebräische Sprache
 das moderne Hebräisch, die Amtssprache Israels, Ivrit
 die Schrift dieser Sprache(n), siehe Hebräisches Alphabet
 ein Volk der Israeliten und ihre Nachfahren, die Hebräer
 die Wissenschaft von der hebräischen Sprache und Kultur, die Hebraistik
 das ordentliche Schulfach oder Wahlfach Hebräisch, siehe Hebräischunterricht

Siehe auch: